Der Kanton Saint-Vit ist ein französischer Wahlkreis im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 61 Gemeinden im Arrondissement Besançon. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen mit Saint-Vit als Hauptort (frz.: bureau centralisateur).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 61 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2022: Fusion Châtillon-sur-Lison und Cussey-sur-Lison → Cussey-sur-Lison

2017: Fusion Montfort und Pointvillers → Le Val

Politik 

SaintVit